Сизириды, или губочницы  — семейство насекомых из отряда сетчатокрылых, современные представители которого паразитируют на пресноводных губках.

Описание 
Мелкие насекомые (длина тела от 4 до 10 мм), крылья тёмно-коричневые. Имаго — хищники, обитают на околоводной растительности, личинки паразитируют в пресноводных губках Spongilla, Ephydatis. Крылья закруглены, жилки слабо ветвятся, но имеют концевые развилки; RS отходит вблизи основания крыльев, свободный, не отступающий далеко от R, с немногими ветвями, связанными несколькими поперечными жилками вразброс. Лоб выпуклый, усики длинные и нитевидные. Взрослые насекомые ведут сумеречный или ночной образ жизни. 

Самки откладывают яйца на прибрежную растительность группами по 5—13 яиц. Яйца обычно имеют бледно-жёлтую окраску, продолговато-овальную форму, достигая около 0,3 мм в длину. Кладки самка прикрывает шелковиной в три или четыре слоя.

Вылупляющиеся приблизительно на 14 день личинки попадают в воду. При том они находятся у поверхностной плёнки с головой, ногами и кончиком брюшка, опущенным в воду. В кишечном канале личинки находится пузырек воздуха, уменьшающий удельный вес тела. В таком положении личинка дрейфует, пока не обнаружит ток воды из губки. При этом личинка активно двигается по направлению к губке, используя движения брюшком. Плавает личинка крайне медленно и с трудом и после двух-трёх движений брюшком ненадолго останавливается. 

После того, как губка найдена, личинки не покидают её до момента своего окукливания. Удлинённый ротовой аппарат личинок предназначен для того, чтобы пробивать покровы губки и сосать жидкость из её тела. У некоторых видов личинки прикрепляются к поверхности губки, в то время, как у других они поселяются во внутренних полостях тела. Личинка во время своего развития линяет 2 раза.

Полностью сформированная личинка выходит из воды и вьёт плотный кокон, в котором окукливается. На изготовление кокона личинка тратит около 12 часов. Окукливание происходит на выступающих из воды растениях. Стадия куколки длится 12 дней, после чего куколка прогрызает боковое отверстие в коконе и выходит из него.

Филогения 
Сизирид относят к подотряду Hemerobiformia. На основании анализа митохондриальной ДНК и личиночной морфологии сизирид рассматривают как сестринскую группу по отношению к семейству Nevrorthidae, для которого также характерны водные личинки. В свою очередь, оба эти семейства сближают с семейством Osmylidae.

Палеонтология 
В палеонтологической летописи представители группы Sisyridae очень редки — до недавнего времени древнейшие из них были известны только из нижнего эоцена. В 2015 году в верхнемеловом таймырском янтаре были обнаружены два древнейших представителя Sisyridae. Янтарь сформировался во второй половине мелового периода, около 85 млн лет назад. Открытие было сделано Владимиром Макаркиным из Биолого-почвенного института РАН и его украинским коллегой Евгением Перковским. Вид Paradoxosisyra groehni, найденный в бирманском янтаре, в отличие от ныне живущих сизирид, обладает колюще-сосущим ротовым аппаратом и на этом основании был выделен в отдельное подсемейство † Paradoxosisyrinae.

Классификация 
Около 60 видов.
 † Paradoxosisyrinae
 † 
 †  (бирманский янтарь)
 † 
 † 
 † 
 † 
 Sisyrinae
 (Америка, около 20 видов)
 † 
 † 
  (Африка)
 
  (около 40 видов)
  (Австралия и Азия)
  (Австралия, Африка и Азия)
† Stictosisyra Yang et al., 2018
 † Stictosisyra pennyi Yang et al., 2018 (бирманский янтарь)

Виды Европы 
В Европе 7 видов

Галерея

Примечания 

Сетчатокрылые
Семейства насекомых